Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх перемогли Катріна Адамс і Манон Боллеграф.

Пем Шрайвер і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Яна Новотна і Лариса Савченко з рахунком 6–4, 4–6, 7–6(7–5).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1991 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1991 у жіночому тенісі
1991 в американському спорті